Алексей Полевой:
 Полевой, Алексей Евгеньевич — предполагаемый исполнитель массового убийства в Лувесьенне 27 февраля 1995 года.
 Полевой, Алексей Леонидович (1921—1972) — советский актёр театра и кино, педагог, режиссёр.